Beaucamps (Noorderdepartement), een plaats in het Franse Noorderdepartement
 Beaucamps-Ligny, een gemeente in het Franse Noorderdepartement
 Beaucamps-le-Jeune, een departement in Franse departement Somme
 Beaucamps-le-Vieux, een departement in Franse departement Somme